Сен-Клер (, ; ) — название или часть названия ряда коммун во Франции:

 Сен-Клер — коммуна в департаменте Ардеш.
  — коммуна в департаменте Вьенна.
  — коммуна в департаменте Ло.
  — коммуна в департаменте Тарн и Гаронна.
  — коммуна в департаменте Эр.
  — коммуна в департаменте Орн.
 Сен-Клер-де-ла-Тур — коммуна в департаменте Изер.
 Сен-Клер-дю-Рон — коммуна в департаменте Изер.
 Сен-Клер-сюр-Эпт — коммуна в департаменте Валь-д’Уаз.
 Сен-Клер-сюр-Галор — коммуна в департаменте Изер.
  — коммуна в департаменте Манш.
  — коммуна в департаменте Приморская Сена.

См. также 
 
 
 Святая Клара